Ханс Ламберт (, род. 19 марта 1928) — австрийский шахматист.

В 1949 г. разделил 2—4 места в чемпионате Австрии, но по дополнительным показателям остался без медали (чемпионом стал Й. Платт, серебряным призером — Л. Золух, бронзовым призером — Г. Мюллер).

В составе сборной Австрии участник шахматной олимпиады 1950 г. (занял 2-е место среди запасных участников), предварительных соревнований командных первенств Европы, Кубка Клары Бенедикт и ряда других международных командных турниров и матчей.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Х. Ламберта в базе Chessgames
 Личная карточка Х. Ламберта на сайте 365Chess

Шахматисты Австрии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад